Řeřicha může znamenat:

 Řeřicha, rod rostlin
příjmení
 Jan Řeřicha, více osob
 Markéta Řeřichová, speciální pedagožka ä psychoterapeutka
jiný význam
 Řeřichy, obec v okrese Rakovník